Méliès ist der Familienname folgender Personen:

 Gaston Méliès (1852–1915), französischer Filmproduzent und -regisseur
 Georges Méliès (1861–1938), französischer Illusionist, Theaterbesitzer, Filmpionier und Filmregisseur
 Steffen Melies (* 1995), deutscher Schauspieler und Musiker

Siehe auch:
 Melis
 Mellies